Шимпер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шимпер, Андреас Франц Вильгельм (1856—1901) — французский ботаник.
  (1804—1878) — немецкий ботаник натуралист и путешественник.
 Шимпер, Вильгельм Филипп (1808—1880) — французский естествоиспытатель, отец Андреаса Шимпера.
 Шимпер, Карл Фридрих (1803—1867) — немецкий ботаник и геолог; один из основателей научной морфологии растений.

Примечания